Безпа́ленко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Безпаленко Олександр — співак, заслужений артист РФ.
 Безпаленко Сергій Петрович — заслужений тренер України, майстер спорту СРСР.

Прізвища на -енко